Die Oblast Nischni Nowgorod im Föderationskreis Wolga der Russischen Föderation gliedert sich in 48 Rajons und 4 Stadtkreise.

Den Rajons sind insgesamt 77 Stadt- und 522 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010). Einen der Stadtkreise bildet die „geschlossene Stadt“ (SATO) Sarow.

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Angaben über die munizipalen Gebilde der Oblast Nischni Nowgorod auf der Webseite der Oblastregierung (russisch)

Nischni Nowgorod